Barlow – città statunitense della contea di Ballard, Kentucky
 Barlow – città statunitense della contea di Clackamas, Oregon
 Barlow – villaggio britannico del Derbyshire
 Barlow – villaggio britannico del North Yorkshire

Persone 
 Barriemore Barlow (1949) – batterista britannico
 David Barlow (1983) – cestista australiano
 Eeben Barlow (1956) – militare e mercenario sudafricano
 Emilie-Claire Barlow (1976) – cantante e doppiatrice canadese
 Frank Barlow (1911-2009) – medievista britannico
 Gary Barlow (1971) – musicista, produttore discografico e cantautore britannico
 George Barlow (1885-1921) – calciatore inglese
 Helena Barlow (1998) – attrice britannica
 Joel Barlow (1754-1812) – poeta, politico e diplomatico statunitense
 John Noble Barlow (1861-1917) – pittore inglese
 Jonathan Barlow (1991) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Kelsey Barlow (1991) – cestista statunitense
 Ken Barlow (1964) – ex cestista statunitense
 Lou Barlow (1966) – cantautore statunitense
 Matt Barlow (1970) – cantante statunitense
 Patrick Barlow (1947) – attore e drammaturgo britannico
 Peter Barlow (1776-1862) – matematico britannico
 Timothy Barlow (1936) – attore britannico

Pagine correlate
Thomas Barlow
William Barlow